Saint Peter und St. Peter steht für:

 Simon Petrus, Person der Bibel, Apostel und Heiliger (engl.)

Saint Peter heißen folgende geographische Objekte:
 Saint Peter (Jersey), Gemeinde auf der Kanalinsel Jersey
 Parish of Saint Peter (Antigua und Barbuda), auch St. Peter's Parish u. ä., Verwaltungseinheit der Karibikinsel Antigua
 Saint Peter (Dominica), Bezirk (Parish) auf Dominica
 Saint Peter (Barbados), Bezirk (Parish) auf Barbados
 Parish of Saint Peter (Montserrat), auch St. Peter's Parish u. ä., Verwaltungseinheit der Karibikinsel Montserrat
 Saint Peter Basseterre, Parish auf St. Kitts, St. Kitts und Nevis 

Saint Peter ist Namensbestandteil von
 Saint Peter Port, Stadt auf der Kanalinsel Guernsey

Siehe auch: 
 Sankt Peter – dort auch zu Sprachvarianten
 Saint Peters 
 St Peter’s College